Bryocamptus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Claude Chappuis 1928. Bryocamptus ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Bryocamptus